

Astronomia 
 6521 Pina – asteroide della fascia principale

Persone 

 Álex Pina (1967) – produttore televisivo, sceneggiatore, regista televisivo e scrittore spagnolo
 Amelia Pina de Cuadro (1916-1994) – scrittrice spagnola
 Claudia Pina (2001) – calciatrice spagnola
 Federico Ernesto Mariscal Piña (1881-1971) – architetto messicano
 Francisco Piña (1988) – calciatore cileno
 Jorge Pina Pérez (1977) – schermidore spagnolo
 Jorge Pina Roldán (1983) – calciatore spagnolo
 José Rui de Pina Aguiar (1964) – ex calciatore e allenatore di calcio capoverdiano
 La Pina (1970) – rapper, conduttrice radiofonica e conduttrice televisiva italiana
 Lazaro Pina (...) – bassista statunitense
 Marcial Pina (1946) – ex calciatore spagnolo
 María Pina (1987) – cestista spagnola
 Nuno Pina (1999) – calciatore portoghese
 Paulo Pina (1981) – calciatore capoverdiano
 Rui de Pina (1440-1521) – storico e diplomatico portoghese
 Tomás Pina Isla (1987) – calciatore spagnolo
 Wescley Pina Gonçalves (1984) – calciatore brasiliano

Altro 
 Pina – documentario del 2011 diretto da Wim Wenders
 Pina – fiume della Bielorussia
 Pina – variante femminile nome proprio di persona italiano maschile Pino